L'édition 2014 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 14 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Leonardo Mayer remporte l'épreuve en simple, Marin Draganja et Florin Mergea celle en double.

Faits marquants

Dénomination 
Depuis 3 éditions, l’appellation précisait German Tennis Championships. Le tournoi se nomme maintenant simplement bet-at-home Open.

Pendant le tournoi 
Le jeune Allemand Alexander Zverev se distingue en remportant son premier match dans un tournoi ATP à seulement 17 ans. Il enchaine ensuite en battant Mikhail Youzhny,  mondial, puis se hisse jusqu'en demi-finale où il s'incline sèchement face à David Ferrer. Il faut remonter à 2006 avec Marin Čilić pour retrouver un joueur si précoce en demi-finale d'un tournoi ATP.

Lors du deuxième tour, l'Italien Fabio Fognini, tenant du titre, démolit sa raquette et insulte son adversaire Filip Krajinović. Il s'excuse deux jours plus tard sur Twitter : .

Lauréats 
Leonardo Mayer, invité par les organisateurs du tournoi, remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale David Ferrer.

En double, Marin Draganja et Florin Mergea remportent leur  ensemble en battant en finale Alexander Peya et Bruno Soares. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 
 Vue satellite du court de Rothenbaum sur WikiMapia

Navigation 

ATP 2014
Tennis masculin en 2014
Tennis en Allemagne en 2014
Tennis en juillet 2014